Белый террор — многозначное словосочетание; может означать: 

В хронологическом порядке

 Белый террор (Франция, 1795) (
 Белый террор (Франция, 1815)
 Белый террор (Россия) (1917—1922)
 Белый террор в Финляндии (1918)
 Белый террор в Эстонии (1918—1919)
 Белый террор в Венгрии (1919)
 Белый террор в Болгарии (1923)
 Белый террор в Испании (1936—1939)
 Белый террор в Китае (1927)
 Белый террор в Греции (1945—1946)
 Белый террор в Китайской Республике (1947—1987)
 Белый террор — ксенофобский терроризм белых американцев.
 Белый террор (фильм)

См. также